Alekseï Pavlovitch Kaïgorodov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
En 1998, il débute avec l'équipe réserve du Metallourg Magnitogorsk dans la Pervaïa liga. En 2001, il intègre l'équipe première. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2002 dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . Il remporte la Coupe Spengler 2005. La saison suivante, il part en Amérique du Nord et joue six parties avec les Sénateurs avant de retourner au Metallourg. L'équipe décroche la Superliga 2007, et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008, la Coupe Gagarine 2016.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior.

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Spengler
 2004 : nommé dans l'équipe type.

Coupe d'Europe des clubs champions
 2008 : nommé dans l'équipe type.

Superliga
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga|| 10|| 6|| 4|| 10|| 2|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 19|| 2|| 3|| 5|| 8|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 44|| 4|| 12|| 16|| 18|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 46|| 8|| 14|| 22|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 51|| 4|| 12|| 16|| 24|| 14|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 57|| 15|| 33|| 48|| 42|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 50|| 9|| 23|| 32|| 40|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 32|| 6|| 11|| 17|| 18|| 13|| 2|| 5|| 7|| 14
|-
| 2006-2007|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 56|| 6|| 33|| 39|| 30|| 13|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 56|| 7|| 28|| 35|| 26|| 12|| 4|| 4|| 8|| 10
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 52|| 4|| 11|| 15|| 16|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 53|| 10|| 29|| 39|| 12|| 18|| 2|| 7|| 9|| 2
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 52|| 8|| 21|| 29|| 39|| 12|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 26|| 2|| 14|| 16|| 8|| 14|| 2|| 6|| 8|| 0
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 47|| 3|| 26|| 29|| 14|| 18|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 47|| 8|| 23|| 31|| 8|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL|| 23|| 0|| 4|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 13 || 0 || 1 || 1 || 0 || 16 || 1 || 4 || 5 || 2

| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en juillet 1983
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine